Українська Прем'єр-ліга 2016—2017 (комерційна назва: Ліга Парі-Матч) — 9-й сезон української Прем'єр-ліги, який проходив з 22 липня 2016 по 31 травня 2017 року.

Зміна регламенту змагань 
29 лютого 2016 року УПЛ встановила новий регламент змагань для цього та наступного сезонів. Так, у турнірі братимуть участь 12 клубів, а сам турнір проводитиметься у два етапи. На першому усі команди зіграють двічі проти усіх команд, а на другому етапі команди розділяться на групи по шість учасників, де в одній боротимуться за чемпіонський титул і єврокубки, а у другій — за збереження місця в найвищому дивізіоні. Клуби збережуть у своєму активі очки, набрані за підсумками першого етапу. По завершенню чемпіонату понизяться у першу лігу два колективи. ФФУ затвердила ці зміни 29 квітня 2016 року. 7 червня відбулося жеребкування календаря Ліги Парі-Матч.

Учасники 
Під час розіграшу попереднього чемпіонату з Прем'єр-ліги було виключено запорізький «Металург». Атестацію на цей сезон також не пройшли «Говерла» та «Металіст». З першої ліги піднялася «Зірка».

Склад учасників:

Керівництво, тренери та спонсори 

 До 10 серпня 2016 року головним тренером «Сталі» був Ерік ван дер Мер.
 До 19 серпня 2016 року головним тренером «Зірки» був Сергій Лавриненко.
 До 28 серпня 2016 року Юп Галл перебував у статусі виконувача обов'язків головного тренера «Сталі».
 До 7 жовтня 2016 року виконувачем обов'язків головного тренера «Карпат» був Сергій Зайцев.
 До 14 туру (6 листопада 2016 року) «Зоря» не мала титульного спонсора.
 До 16 листопада 2016 року виконувачем обов'язків головного тренера «Зірки» був Даріо Друді.
 До 11 січня 2017 року головним тренером «Сталі» був Юп Галл.
 До 25 лютого 2017 року Олександр Бабич перебував у статусі виконувача обов'язків головного тренера «Чорноморця».
 До 11 травня 2017 року Роман Монарьов перебував у статусі виконувача обов'язків головного тренера «Зірки».

Перший етап

Турнірна таблиця 

|}

Результати матчів

Тур за туром

Другий етап

Турнірна таблиця 
|width="125"| 
|valign="top"|

 Група 2 

|}
|}

Результати матчів

Тур за туром

Статистика

Хет-трики 

Примітки
4 Футболіст забив 4 голи

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2016—2017
 Прем'єр-ліга (Україна)

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-ліга
 Федерація футболу України

2016 у футболі
2017 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
2016 в українському спорті
2017 в українському спорті